Bell Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bell Center (Indiana)
 Bell Center (Wisconsin)

Siehe auch:
 Centre Bell, Eishockeystadion in Montréal, Québec